Krapovickasia är ett släkte av malvaväxter. Krapovickasia ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malvaväxter
Krapovickasia